Carlo Biscaretti di Ruffia, disegnatore tecnico italiano
 Carlo Biscaretti di Ruffia, politico italiano